Антифат (, Antiphates) може да се отнася за:

 Антифат (Аргос), цар на Аргос
 Антифат, великан от Лестригоните в Сицилия
 Антифат, Троянски герой
 Антифат, Троянски кон
 Антифат (Троя), син на ликийския цар Сарпедон